Gai Asini Pretextat, cònsol el 242 
 Quint Sulpici Pretextat, tribú amb potestat consular el 434 aC 
 Servi Sulpici Pretextat, tribú amb potestat consular quatre vegades 
 Vetti Agori Pretextat, senador romà
 Sant Pretextat d'Agde, bisbe d'Agde
 Pretextat de Barcelona, bisbe de Barcelona
 Sant Pretextat de Rouen, bisbe de Rouen al